

Різне 
 Марі (марійці) — фіно-угорський народ у Росії
 Марі — богиня в баскській міфології
 Марі́ () — французька форма імені Марія

Топонім 

 Марі — місто-держава у Месопотамії
 Марі — місто в Сирії
 Марі — муніципалітет у Франції
 Марі — муніципалітет у Бразилії
 Марі — річка в Африці, права притока Конго

Прізвище 

 Андре Марі (1897—1974) — французький політик
 Дідьє Марі ( 1960) — французький політик
 Джакомо Марі (1924—1991) — італійський футболіст
 Фіорелла Марі ( 1928) — італійська акторка
 П'єр Марі (1853—1940) — французький невролог
 Аріана Марі ( 1993) — порноакторка

Пароніми 
 Мари — місто в Туркменістані
 Мари — ноші для перенесення померлих

Див. також 
 Marì Marì — пісня Адріано Челентано
 Мері